Pandi es el nombre de dos poblaciones:

 Pandi en el departamento de Cundinamarca (Colombia)
 Pandi en las Filipinas

Wikipedia:Desambiguación